Слово Гуахиро может обозначать:
 Гуахиро (язык) — аравакский язык, распространённый на севере Южной Америки
 Гуахиро (народ) — индейский народ, говорящий на этом языке
 крестьянин Кубы

См. также 
 Гуахира